Сан Хуан Баутиста Сучитепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Сучитепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Сучитепек (Сан Хуан Баутиста Сучитепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику